World Club Challenge je godišnje natjecanje u ragbijskoj ligi (ragbi 13) između pobjednika australske NRL lige i europske Super Lige.

Natjecanje je započelo 1976. neslužbenim susretima između australskih i engleskih prvaka u ragbi ligi. Na sljedeće izdanje je trebalo čekati do 1987. Jedino su 1997. natjecanje igrale 22 momčadi i to iz australske i engleske SuperLige. Pobjednik tradicionalne australske lige (ARL, prije NSWRL) Newcastle Knights i ostali klubovi iz ARL-a nisu pozvani da sudjeluju u ovom natjecanju. Poslije su se ARL i SuperLiga (Australija) udružile u NRL (National Rugby League). 

Finala su održavana na stadionima u Australiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Novom Zelandu.

Pobjednici i finalisti

Klubovi po uspješnosti

Zemlje po uspješnosti

Poveznice 
Ragbi
Rugby league
National Rugby League
Super League

Svjetska klupska ragbijaška natjecanja
Ragbi u Australiji
Šport u Engleskoj